Джордже Йованович:
 Йованович, Джордже (1861—1953) — сербский скульптор.
 Йованович, Джордже (род. 1999) — сербский футболист.